Памятник Ивану Паскевичу — разрушенный памятник в Варшаве, посвящённый наместнику Царства Польского, фельдмаршалу
Российской империи Ивану Фёдоровичу Паскевичу

Находился в Краковском предместье, перед нынешним Президентским дворцом (называвшемся «Наместниковским») на месте современного памятника Юзефу Понятовскому.

Памятник, созданный скульптором Н. С. Пименовым, был торжественно открыт 21 июня 1870 года в присутствии императора Александра II. Стоявший на его месте первый памятник Юзефу Понятовскому был демонтирован после подавления польского восстания 1830 года и перевезён сначала в Новогеоргиевскую крепость, а позже — в резиденцию Паскевича в Гомеле.

В 1917 году памятник по инициативе немецких оккупационных сил был демонтирован и разобран на части, которые впоследствии переплавили. Единственным уцелевшим фрагментом стал один из четырёх барельефов, украшавших пьедестал монумента. На нём изображена сцена штурма Варшавы 1831 года русской армией. На сегодняшний день фрагмент хранится в Музее Войска Польского в Варшаве.

В 1922 Польше был возвращён памятник Понятовскому, который был установлен на Саксонской площади вплоть до его уничтожения немцами в 1944 году. На месте памятника Паскевичу стоял памятник легионерам. В 1965 году на историческом месте была установлена копия памятника Понятовскому.

Источники 
 Encyklopedia Warszawy. Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-08836-2.

Паскевич
Паскевич
Паскевич
История Варшавы
Появились в 1870 году
Исчезли в 1917 году